X7 puede referirse a:
 Mega Man X7, un videojuego de 2003.
 Lockheed X-7, un banco de pruebas no tripulado para estatorreactores y tecnología de guía de misiles.